В этой дисциплине на все три призовых места претендовали американцы. Два сильнейших американских спортсмена последних лет, Рэнди Уильямс и Кларенс «Арни» Робинсон, вернулись в сектор для прыжков и были наиболее вероятными претендентами на победу. Очень силён был их товарищ по команде Ларри Миррикс, однако в финале во время разминки он сломал ногу и выбыл из соревнований. В первой же попытке Робинсон показал лучший результат в своей спортивной картере, прыгнув на 8,35 м, и этот результат в итоге оказался лучшим. Кроме него Робинсон продемонстрировал ещё два прыжка (8,26 и 8,16), которые могли бы принести ему победу. Уильямс с результатом 8,11 м в первой попытке остался на втором месте, а бронзу неожиданно для всех завоевал прыгун из ГДР Франк Вартенберг, который до четвёртой попытки шёл восьмым, а в четвёртой попытке прыгнул на 8,02 м.

Рекорды

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Монреаль, Олимпийский стадион, 28.07.1976—29.07.1976

 Квалификационные соревнования Монреаль, Олимпийский стадион, 28.07.1976

33 участников разбиты на 2 группы из 17 и 16 человек. В финал выходят 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 7,80 м.

Финал 
'''Монреаль, Олимпийский стадион, 29.07.1976

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1976

Примечания 

Прыжки в длину на Олимпийских играх